Trois-Février ou III-Février ou 3-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

3 février :  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Le nom de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Libération de Pulversheim, Ruelisheim , Wittelsheim et d'autres villages du Haut-Rhin, notamment par le  d'infanterie coloniale et le  de chasseurs d'Afrique.

En Suisse, le  :
 
 Approbation de la constitution du canton du Jura par l'Assemblée constituante, dans la collégiale de Saint-Ursanne

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 3 de Febrero » ou « Tres de Febrero »
 En Argentine : événements non connus
 « (Calle) 3 de Febrero », à , dans la province de Buenos Aires.

En portugais,  « (Rua) 3 de Fevereiro »
 À Sao Tomé-et-Principe : événements non connus
 « Rua  3 de Fevereiro », à São Tomé, Sao Tomé-et-Principe.

En vietnamien, « 3 Tháng 2 » ou « Ba Tháng Hai » (c'est-à-dire littéralement « 3 du mois 2 »)
 Au Vietnam : événements non connus
 « (Đường) 3 Tháng 2 » ou « (Đường) Ba Tháng Hai », quận (district) de , dans la municipalité de Cần Thơ.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
03